Bippen steht für:
 Bippen, eine Gemeinde im Landkreis Osnabrück

Bippen ist der Familienname folgender Personen:

Herbert van Bippen, norddeutscher Glockengießer der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts